Hamada — cidade japonesa na província de Shimane
Hamada (geografia) — tipo de deserto ou de paisagem desértica
Hammada — género botânico

Ver também
Hamadã — cidade capital da província homónima do Irão

Desambiguações de topônimos